Wells County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Wells County (Indiana)
 Wells County (North Dakota)